de Franse naam voor Scherpenheuvel in België
 het voormalige graafschap Montaigu bij Marcourt in België

 Montaigu (Aisne)
 Montaigu (Jura)
 Montaigu (Vendée) in kanton Montaigu

ook:
Montaigu-de-Quercy,  Tarn-et-Garonne
Montaigu-la-Brisette,  Manche 
Montaigu-le-Blin, Allier 
Montaigu-les-Bois,  Manche